Bartlett Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Branch (Jones County, Georgia)
 Bartlett Branch (Whitfield County, Georgia)
 Bartlett Branch (Mississippi), im Tippah County
 Bartlett Branch (Tennessee), im Bradley County